Greeley County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Greeley County (Kansas)
 Greeley County (Nebraska)